Национален отбор по волейбол на Австралия може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Австралия
 Женски национален отбор по волейбол на Австралия